047  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Poznań, in Polonia
 047 – Codice dell'Agente 47 nel videogioco Hitman.